Stanisław Jarocki (1887–1966) – scenograf
 Stanisław Jarocki (1871–1944) – malarz
 Stanisław Jarocki – marszałek nadworny koronny